The Four Horsemen hentyder til de fire ryttere fra Apokalypsen, som i Johannes' Åbenbarings sjette kapitel underlægger sig verden.

Navnet er også brugt i andre sammenhænge:
 The Four Horsemen (sang)
 The Four Horsemen (wrestling)
 Four Horsemen er en gruppe superhelte i Marvels tegneserier
 The Four Horsemen er et raid-encounter i Naxxramas, fra MMORPG-spillet World of Warcraft.